Коррупционер — многозначное слово:
 Коррупционер — человек, участвующий в коррупционной деятельности.
 «Коррупционер» — американский фильм 1999 года.
 «Коррупционер» — английский фильм 2019 года.

См. также 
 «Коррупция» — советский фильм 1989 года.